Нижче наведено список населених пунктів повіту Келераш, Румунія.

Келераш